Staab ist:
 der deutsche Name der Stadt Stod, Okres Plzeň-jih, Tschechien

Staab ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Staab (* 1968), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Eike Staab (* 1988), deutscher Rapper, siehe EstA
 Franz Staab (1942–2004), deutscher Historiker
 Gerhard Staab (1893–1951), deutscher Filmtheater-Manager und Herstellungsgruppenleiter beim reichsdeutschen Film
 Gregor Staab (* 1971), deutscher Klassischer Philologe und Epigraphiker
 Heinz A. Staab (1926–2012), deutscher Chemiker, von 1984 bis 1990 Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
 Josef Staab (1919–2009), Diplom-Landwirt und Domänenrat sowie Historiker und Publizist
 Karl Staab (Domdechant) (1875–1954), römisch-katholischer Geistlicher
 Karl Staab (1892–1974), römisch-katholischer Geistlicher und Exeget
 Katharina Staab (* 1990), deutsche Weinkönigin 2017/2018
 Lina Staab (1901–1987), deutsche Dichterin
 Martin Staab (* 1964), deutscher Kommunalpolitiker
 Michael Staab (* 1962), deutscher Theater-Regisseur und Künstler
 Mike Staab (1960–2009), deutscher DJ und Produzent
 Monika Staab (* 1959), deutsche Fußballtrainerin
 Philipp Staab (* 1983), deutscher Soziologe
 Sebastian Staab (* 1985), deutscher Poolbillardspieler
 Steffen Staab (* 1970), deutscher Informatiker und Webwissenschaftler
 Volker Staab (* 1957), deutscher Architekt
 Wilhelm Staab (1863–1933), deutscher Politiker (SPD, USPD), MdR

Siehe auch:
 Stab
 Staabs